Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1938/39 war die sechste Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Am Saisonende sicherte sich überraschend der Aufsteiger Blau-Weiß 90 zum ersten Mal den Meistertitel vor den punktgleichen Herthanern, die zwar das direkte Duell gegen Blau-Weiß für sich entscheiden konnten, jedoch am Ende das schlechtere Torverhältnis aufwiesen. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft hatte Blau-Weiß 90 dann allerdings kaum eine Chance und schied bereits nach der Gruppenphase aus.

Wacker 04 Tegel und der CSC/Friesen Cottbus verpassten den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 

|}

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1938/39 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1938/39